Gmelin er en württembergsk slægt af naturvidenskabsmænd. Også andre har det som efternavn.

Personer
Johann Georg Gmelin d.æ.
Johann Georg Gmelin d.y.
Philipp Friedrich Gmelin
Samuel Gottlieb Gmelin
Johann Friedrich Gmelin
Ferdinand Gottlieb von Gmelin
Leopold Gmelin
Christian Gottlob Gmelin
Wilhelm Friedrich Gmelin
Karl Christian Gmelin

Slægter fra Tyskland